Та́наи́с:

Топоним 
 Танаис — древнегреческое название реки, которая впадает в Меотское озеро (Азовское море); в настоящее время этой рекой считается Дон, за верхнее течение которого древние греки принимали Северский Донец.
 Танаис — античный город (III в. до н. э. — V в. н. э.) в устье реки Дон.
 «Танаис» — государственный археологический музей-заповедник на месте древнего города Танаис.
 Танаис — железнодорожная платформа на линии Ростов-Главный — Таганрог II Северо-Кавказской железной дороги вблизи одноимённого музей-заповедника.
 Танаис — бывший кинотеатр в Новочеркасске.
 «Танаис» — название парка в Советском районе Воронежа.

Другое 
 Танаис — древнегреческое речное божество реки Танаис, сын Океана и Тефии.
 Танаис — древнегреческая богиня загробного мира.

См. также 
 Танаина

Примечания